Эшли Вейнхольд (; родилась 20 июня 1989 года в Тайлере, США) — американская теннисистка; победительница 14 турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Общая информация 
Эшли пришла в теннис в два года — вместе с отцом. По ходу матча американка предпочитает действовать по всему корту., любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (11)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США